Андалужа има више значења:
 Андалужа (Алабама)
 Андалужа (Илиноис)